Shenzhen Open 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Shenzhen Open rozgrywany w dniach 4–10 stycznia 2015 roku w Shenzhen na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015